Petrovce kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Petrovce (okres Rimavská Sobota)
 Petrovce (okres Sobrance)
 Petrovce (okres Vranov nad Topľou)
 Petrovce nad Laborcom

Zie ook 
 Petrovče in Slovenië